Kremb ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Kremb (* 1957), deutscher Journalist und Buchautor
 Klaus Kremb (* 1950), deutscher Historiker